

Pessoas 
 Brian McBride
 Martina McBride
 James McBride
 Jon McBride
 Henry McBride

Localidades 
 McBride (Michigan)

Outros 
 15834 McBride

Desambiguações de sobrenomes